Melodifestivalen 2011 — 51-й ежегодный шведский песенный конкурс, на котором Швеция выбрала своего представителя на Евровидение 2011 в Дюссельдорф. Победителем стал Эрик Сааде с песней «Popular».

Формат

Шоу

Полуфиналы

1-ый полуфинал

2-й полуфинал

3-й полуфинал

4-ый полуфинал

Второй шанс

Финал

Голосование

Жюри

Зрители

Примечания